Dessertøren () er en sovjetisk film fra 1933 af Vsevolod Pudovkin.

Medvirkende 
 Boris Livanov - Karl Renn
 Vasilij Kovrigin - Ludwig Zelle
 Aleksandr Tjistjakov - Fritz Muller
 Tamara Makarova - Greta Zelle
 Semjon Svasjenko - Bruno

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1933
Dramafilm fra Sovjetunionen